

Musica 
 Good Stuff – album dei The B-52s del 1992
 Good Stuff – singolo dei The B-52s del 1992, dall'album omonimo
 Good Stuff – singolo di Kelis del 1999, dall'album Kaleidoscope
 Good Stuff – traccia dell'album She Wolf di Shakira del 2009
 Good Stuff – etichetta discografica italiana
 The Good Stuff – singolo di Kenny Chesney del 2002, dall'album No Shoes, No Shirt, No Problems
 The Good Stuff – album di Peter Mulvey del 2012

Altri progetti